In der Liste der deutschen Basketballmannschaften sind die Herrenteams aufgeführt, die jemals Basketball auf professionellem und semiprofessionellem Niveau, d. h. in der Basketball-Bundesliga, der 2. Basketball-Bundesliga, der ProA oder der ProB, gespielt haben. Zur besseren Übersicht ist die Liste in sechs Tabellen aufgeteilt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Hinweise zu den Tabellen 
Die Unterteilung in die unten aufgeführten Tabellen erfolgte zur besseren Lesbarkeit. Dabei soll ein Verein aus Platzgründen nur in der Tabelle der Liga, der der Verein aktuell angehört, oder, falls der Verein aktuell nicht Profibasketball spielt, der ranghöchsten Liga, der der Verein angehörte, aufgeführt werden, auch wenn er laut Tabellenbezeichnung in mehreren vorkommen müsste. Die Zuordnung von Ligazugehörigkeiten bei Abteilungsabspaltung und Namensänderungen orientiert sich an der ewigen Tabelle der Basketball-Bundesliga. So werden z. B. die Teilnahmen an der 1. und 2. Bundesliga vor 2000 den EWE Baskets Oldenburg zugeordnet, obwohl der Verein erst 2000 als Abspaltung vom Oldenburger TB entstand.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die 2. Bundesliga und ProA in eine Spalte zusammengefasst und die Anzahl der Spielzeiten in der ProB in einer separaten. Zugehörigkeiten zur Regionalliga (vor Einführung der ProB im Jahr 2007 dritthöchste Spielklasse) sind nicht aufgeführt. Auf eine geographische Zuordnung (Nord bzw. Süd) der Vereine in früheren Spielzeiten der Bundesliga, 2. Bundesliga oder ProB wird verzichtet.
Bei den aktuellen Vereinen der Bundesliga, ProA und ProB ist die aktuelle Saison in der Zahl der Gesamtjahre bereits enthalten.

Aktuelle Vereine der Bundesliga

Aktuelle Vereine der ProA

Aktuelle Vereine der ProB

Nord

Süd

Ehemalige Mitglieder der Bundesliga 
(aufgeführt sind hier nur Vereine, die nicht in einer der oberen Tabellen aufgeführt sind)

Die folgenden Karten zeigen die geografischen Positionen sämtlicher Vereine der Bundesligageschichte.

Ehemalige Mitglieder der 2. Bundesliga (1975–2007) und ProA (seit 2007) 
(aufgeführt sind hier nur Vereine, die nicht in einer der oberen Tabellen aufgeführt sind)

Ehemalige Mitglieder der ProB 
(aufgeführt sind hier nur Vereine, die nicht in einer der oberen Tabellen aufgeführt sind)

Siehe auch 
 Liste der deutschen Basketballmannschaften (Damen)

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Basketball-Bundesliga
 Offizielle Webseite der ProA und ProB

Einzelnachweise

Fußnoten 

Deutschland
!